«Пансион» — российский мистический сериал режиссёра Святослава Подгаевского, премьера которого состоялась 1 ноября 2022 года. Главные роли исполняют Стася Милославская, Елизавета Шакира, Дмитрий Чеботарёв и Виктория Толстоганова.

Сюжет 
Действие сериала происходит в 1905 году в исправительном интернате для девушек благородного происхождения. Главная героиня по имени Полина приезжает туда, чтобы найти сестру. Тем временем воспитанницами интерната овладевает странная одержимость.

В ролях 
 Стася Милославская — Полина Вознесенская
 Елизавета Шакира — Катя Пантелеева
 Дмитрий Чеботарёв — Серафим
 Виктория Толстоганова — Ольга Николаевна Захарова
 Кристина Корбут — Настя Пантелеева
 Вероника Мохирева — Софья Вознесенская
 Валери Зоидова — Вера
 Анжелика Барчан-Орлова — Лена
 Игорь Хрипунов ― отец Кати и Насти
 Екатерина Новокрещенова ― Аня Фролова

Производство и премьера 
Производством занималась компания QS Films (продюсеры Святослав Подгаевский и Иван Капитонов). Режиссёром стал Подгаевский. Его целью, как он рассказал в одном из интервью, было создать герметичный триллер, «разобраться, почему люди способны на жестокие поступки и действительно ли эти поступки нельзя оправдать». Натурные съёмки проходили на усадьбе Щербатовых в Подмосковье, интерьерные — в павильонах. Сцены, в которых видно море, снимали на юге, в окрестностях Туапсе.

Премьера шоу состоялась 1 ноября 2022 года на стриминговом сервисе IVI. Все четыре серии вышли в один день.

Восприятие 
У обозревателя «Российской газеты» сериал вызвал ассоциации с фильмом Софии Копполы «Роковое искушение». Другой рецензент назвал «Пансион» «отталкивающим эксплуатационным триллером», «эдаким ответом „Основному инстинкту“ и готической „Сонной лощине“ Бёртона»; по его мнению, в шоу слишком много эротических сцен, повествованию вредят клиповая стилистика и абсурдность сюжета.

Рецензент «Газеты.ru» констатирует, что для «Пансиона» характерны все недостатки лент Подгаевского — «неестественная литературность речи, сценарная невнятность и тревожное увлечение эротикой в кадре». При этом он относит к сильным сторонам шоу «захватывающую историю», «обворожительный сеттинг», «блестящее движение камеры», общую атмосферность.

Примечания 

Телесериалы России, запущенные в 2022 году
Мистические телесериалы России
Телесериалы на русском языке